Filotes (pare de Parmenió), general macedoni.
 Filotes (general), general macedoni
 Filotes (militar 335 aC), militar macedoni
 Filotes (patge), patge macedoni 
 Filotes (sàtrapa), sàtrapa de Cilícia 
 Filotes (militar 319 aC), militar macedoni 
 Filotes (militar selèucida), militar selèucida 
 Filotes d'Amfissa, metge grec
 Filotes (músic), músic grec del 

Mitologia
 Fílotes (filla de Nix)